

Маунтен-Лейк — місто, штат Міннесота
 Маунтен-Лейк — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі